

Astronomia 
 Crozier – cratere lunare

Geografia 
 Crozier – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Arizona
 Capo Crozier – promontorio dell'Antartide
 Isola Crozier – isola della Groenlandia

Persone 
 Francis Crozier – navigatore britannico
 Michel Crozier – sociologo e politologo francese
 Roger Crozier – giocatore di hockey su ghiaccio canadese